Гастингс, Хастингс, Хейстингс () — английская фамилия, и топоним.

Топоним 
 Гастингс — город в Великобритании, в графстве Восточный Сассекс, Англия.
 Гастингс — район графства Восточный Сассекс, Англия.

Фамилия 
 Гастингсы — знатный английский род.
 Гастингс, Артур — персонаж произведений Агаты Кристи, партнер и друг детектива Эркюля Пуаро.
 Хастингс, Боб (1925—2014) — американский актёр.
 Беатрис Гастингс (1879—1943) — английская поэтесса и литературный критик.
 Хастингс, Джеймс (1852—1922) — британо-шотландский священник и библеист.
 Хастингс, Джимми (род. 1938) — британский музыкант Кентерберийской сцены.
 Гастингс, Джон, 2-й граф Пембрук (1347—1375) — граф Пембрук, барон Гастингс и барон Абергавенни, английский военачальник.
 Гастингс, Макс (род. 1945) — британский историк, писатель, журналист. Автор книг о Второй мировой войне.
 Гастингс, Мария (род. 1552) — младшая из пяти дочерей Фрэнсиса Гастингса, графа Хантингдона, невеста царя Ивана Грозного.
 Хастингс, Наташа — легкоатлетка США, которая специализируется в беге на 400 метров.
 Хастингс, Пай (род. 1947) — основатель, гитарист и вокалист группы Кентерберийской сцены.
 Хастингс, Рид (род. 1960) — американский миллиардер.
 Гастингс, Селина (1707—1791) — графиня Хантингтонская, английская религиозная деятельница.
 Гастингс, Скотт (род. 1960) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в НБА.
 Гастингс, Уоррен (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор Индии.
 Гастингс, Флора (1806—1839) — фрейлина герцогини Кентской, матери королевы Виктории.
 Гастингс, Фрэнк (1794—1828) — британский морской офицер, герой Греческой войны за независимость 1821—1829 годов.

Другое 
 Гастингс — международные традиционные соревнования, известные в Великобритании как «рождественские шахматные конгрессы».
 Гастингс 1895 — один из наиболее грандиозных турниров в истории шахмат.